Theocolax är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1832. Theocolax ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Theocolax